Zennström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 6 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Zennström

 Maria Zennström (född 1962), författare, översättare och recensent
 Niklas Zennström (född 1966), IT-entreprenör
 Per-Olov Zennström (1920–1977), kulturjournalist och översättare
 Petter Zennström (1945–2014), grafiker och målare

Källor

Svenska efternamn